Уход — может означать:

 Уход — откладывание, оставление, покидание кого-либо или чего-либо.
 Уход из жизни
 Уход Будды в Паранирвану
 Уход римлян из Британии
 Уход на второй круг
 Уход — совокупность мероприятий, обеспечивающих всестороннее обслуживание за кем-либо или чем-либо, создание оптимальных условий.
 Уход за бетоном
 Уход за больными
 Уход за зубами

Фильмы 
 Уход — фильм 1991 года.
  — чешский фильм 2011 года.

См. также 

 Уход великого старца